Speckmühle ist der Ortsname von

 Speckmühle (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Speckmühle (Nassenfels), Weiler von Markt Nassenfels, Landkreis Eichstätt, Bayern